Moonglow (álbum)
 Moonglow (canção)

Desambiguação